Don Jean Colombani (1903-1977), administrateur colonial, puis homme d'affaires ;
 Florence Colombani (1979-), journaliste et critique française spécialisée dans le cinéma ;
 Henri Colombani (né en 1947), architecte et aquarelliste ;
 Jean-Marie Colombani (né en 1948), journaliste français, ancien directeur du journal Le Monde ;
 Lætitia Colombani (née en 1976), réalisatrice, actrice et scénariste française ;
 Louis Colombani (1931-), homme politique français ;
 Marie-Françoise Colombani (1949-), journaliste française, éditorialiste au magazine Elle ;
 Paul-André Colombani (né en 1967), homme politique français ;
 Pascal Colombani (né en 1945), conseil et administrateur de sociétés ;
 Philippe Colombani (1954-), diplomate français.

personnage de fiction
 Paolo Colombani, personnage secondaire des Aventures de Tintin et Milou apparaissant dans l'album Vol 714 pour Sydney.

Lien externe